Марага — топоним, имеющий следующие значения:
 Марага (Мераге) — город на северо-западе Ирана (остан Восточный Азербайджан).
 Марага — армянское название, в соответствии с административно-территориальным делением Нагорно-Карабаской Республики (НКР), посёлка в Тертерском районе Азербайджана, именуемого в Азербайджане Шыхарх, на который претендует непризнанная НКР.
 Марага — село в Табасаранском районе Дагестана (Россия).
 Эль-Марага — город в Египте (мухафаза Сохаг).
  (Мараге) — селение в иранском остане Хорасан-Резави.
  (Мараге) — селение в иранском остане Северный Хорасан.

См. также 
 Мараги